Miejscowości w USA:
 Algona – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Algona – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King